Спаська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:

 Спаська волость — Новомосковського повіту Катеринославської губернії;
 Спаська волость — Сичовського повіту Смоленської губернії;
 Спаська волость — Смоленського повіту Смоленської губернії.